Termin  ima više značenja.

 4-Hidroksi-2-oksovaleratna aldolaza, enzim
 Hipertrofna osteopatija, bolest